Майнинг (от  — добыча полезных ископаемых):

 Майнинг — создание новых блоков базы транзакций ради вознаграждения в различных криптовалютах, в частности в Биткойн.
 Data mining — обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных знаний.
 Process mining — усовершенствования процессов в информационных системах или бизнес-процессов на основании изучения журналов событий.
 Web mining — автоматическое обнаружения веб-документов и услуг, извлечение информации из веб-ресурсов.
 Майнинг-тимбер — длинные пропсы

См. также 
 Мининг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Примечания